David White (1785-1834) – politico statunitense del Kentucky
 David White – calciatore ed allenatore di calcio scozzese nato nel 1933
 David White – calciatore inglese nato nel 1967
 David White – attore statunitense
 David White – araldista britannico
 David White – truccatore britannico
 David White – tecnico del suono australiano
 David A.R. White – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 David Ben White – artista ed ex-membro della band Brother Beyond
 David Gordon White – storico delle religioni statunitensi